Santos se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adalberto J. Santos
 Arnoldo Santos Guerra
 Hugo Santos
 Juan Carlos Santos
 Paula Santos
 Tatiana Chrysostomo Santos